Tamoyidae är en familj av nässeldjur. Tamoyidae ingår i ordningen Cubomedusae, klassen Cubozoa, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Tamoyidae 6 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kubmaneter
Tamoyidae